Годеч:

 Годеч — город в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Годеч.
 Годеч — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области.